Уэрканос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Нахера. Занимает площадь 21,48 км². Население — 927 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.

Покровителями коммуны почитаются святой великомученик и целитель Пантелеимон и Пресвятая Богородица (Nostra Signora del Pilar).

Города-побратимы 
  Бернос-Болак (Франция, с 1992)

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Риохи